Die Virginia Slims of Dallas 1988 waren ein Tennisturnier der Damen in Dallas. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1988 und fand vom 8. bis 14. Februar 1988 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1988
Tennisturnier in Dallas